Бути – фамилия и топоним.

Персоналии 
 Аль-Бути, Мухаммад Саид Рамадан (1929—2013) — исламский богослов из Сирии.
 Бути ибн Сухайл (1851—1912) — эмир Дубая в 1906—1912 годах.
 Бути, Фредерик Уильям (ок. 1840—1924) — английских художник и автор каталогов почтовых марок.

Населенные пункты 
 Бути — коммуна в Тоскане (Италия).
 Бути — село в Чечне (Российская Федерация).

См. также 
 Бутти